Sechs Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Modeste.

 HMS Modeste (1759), ein Linienschiff dritter Klasse mit 64 Kanonen, die zuvor die französische Modeste gewesen war. Sie wurde 1759 erobert und ab 1778 im Hafen eingesetzt. 1800 abgewrackt.
 HMS Modeste (1793), ein Linienschiff fünfter Klasse mit 36 Kanonen, die zuvor die französische Modeste gewesen war. Sie wurde 1793 erobert und ab 1804 als schwimmende Batterie eingesetzt. 1814 abgewrackt.
 HMS Modeste, ein Linienschiff fünfter Klasse mit 36 Kanonen, die zuvor die französische Terpsichore gewesen war. Sie wurde 1814 erobert, jedoch nie eingesetzt. 1816 abgewrackt.
 HMS Modeste (1837), eine Sloop mit 18 Kanonen. 1866 verkauft.
 HMS Modeste (1873), eine schraubengetriebene Korvette mit 14 Geschützen. 1888 verkauft.
 HMS Modeste (U42), eine modifizierte Sloop der Black-Swan-Klasse. 1961 verkauft.

Literatur 
 

Modeste